Koniunkcja (logika)
 AND – MKOl kod Andory
 AND – IATA kod miasta Anderson, Seszele